Herrsingelturneringen pågick mellan den 14 och den 27 januari. Nytt för året var att matchernas eventuella femte set gick till supertiebreak, innebärande att de efter ställningen 6–6 avgjordes genom poäng upp till 10, dock med 2 poängs marginal.

Seedning 

  Novak Đoković (Segrare)
  Rafael Nadal (Final)
  Roger Federer (Fjärde omgången)
  Alexander Zverev (Fjärde omgången)
  Kevin Anderson (Andra omgången)
  Marin Čilić (Fjärde omgången)
  Dominic Thiem (Andra omgången; avbröt)
  Kei Nishikori (Kvartsfinal; avbröt)
  John Isner (Första omgången)
  Karen Chatjanov (Tredje omgången)
  Borna Ćorić (Fjärde omgången)
  Fabio Fognini (Tredje omgången)
  Kyle Edmund (Första omgången)
  Stefanos Tsitsipas (Semifinal)
  Daniil Medvedev (Fjärde omgången)
  Milos Raonic (Kvartsfinal)
  Marco Cecchinato (Första omgången)
  Diego Schwartzman (Tredje omgången)
  Nikoloz Basilashvili (Tredje omgången)
  Grigor Dimitrov (Fjärde omgången)
  David Goffin (Tredje omgången)
  Roberto Bautista Agut (Kvartsfinal)
  Pablo Carreño Busta (Fjärde omgången)
  Chung Hyeon (Andra omgången)
  Denis Shapovalov (Tredje omgången)
  Fernando Verdasco (Tredje omgången)
  Alex de Minaur (Tredje omgången)
  Lucas Pouille (Semifinal)
  Gilles Simon (Andra omgången)
  Gaël Monfils (Andra omgången)
  Steve Johnson (Första omgången)
  Philipp Kohlschreiber (Andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutomgångarna

Referenser 
 Program och resultat
Australiska öppna 2019